Вертикальный сад (зелёная стена, живая стена) — система фитостен или одна фитостена, представляющая совокупность живых растений, размещённых вертикально в специальных конструкциях.

Вертикальный сад используют для оформления как внешних стен зданий, крыш и различных конструкций, так и внутренних помещений. Идея вертикального сада нашла своё воплощение в творениях французского ботаника и дизайнера , большинство инсталляций которого находится в Париже. Первая вертикальная инсталляция была создана в 1988 г.

Конструкции вертикальных садов различаются материалами, системой коммуникаций, креплений, технологическими особенностями, при сохранении общего принципа вертикальной направленности, наличию системы жизнеобеспечения. Растения для вертикального сада подбираются индивидуально, в зависимости от конкретных условий и частного художественного решения, в любом случае обычно стараются применять низкорослые или карликовые виды, высотой до 30–35 см.

При оформлении внутренних помещений используются в основном тропические виды растений, внешнее оформление требует растений, выдерживающих наружные климатические условия.

Функции 

Зеленые стены чаще всего встречаются в городских условиях, где растения снижают общую температуру здания. "Основной причиной накопления тепла в городах является инсоляция, поглощение солнечной радиации дорогами и зданиями в городе и накопление этого тепла в строительном материале и его последующее повторное излучение. Однако поверхности растений в результате транспирации не поднимаются более чем на 4-5 °C над окружающей средой и иногда становятся прохладнее".

Живые стены также могут быть средством повторного использования воды. Растения могут очищать слегка загрязненную воду (например, серую воду), поглощая растворенные питательные вещества. Бактерии минерализуют органические компоненты, чтобы сделать их доступными для растений. В школе Бертши в Сиэтле, штат Вашингтон, проводится исследование с использованием настенной системы GSky Pro, однако в настоящее время общедоступных данных об этом нет. 

Живые стены особенно подходят для городов, так как они позволяют хорошо использовать имеющиеся вертикальные поверхности. Они также подходят в засушливых районах, так как циркулирующая вода на вертикальной стене с меньшей вероятностью испаряется, чем в горизонтальных садах.

Живая стена также может использоваться для городского фермерства, городского садоводства или для своей красоты как искусство. Иногда её строят в помещении, чтобы облегчить синдром больного здания.

Живые стены также предназначены для восстановления плохого качества воздуха, как во внутренних, так и во внешних помещениях.

Зеленые стены обеспечивают дополнительный слой изоляции, который может защитить здания от сильных дождевых вод, что приводит к управлению сильными ливневыми водами и обеспечивает тепловую массу. Они также помогают снизить температуру здания, потому что растительность поглощает большое количество солнечной радиации. Это может снизить потребление энергии и очистить воздух от ЛОС (летучих органических соединений), выделяемых красками, мебелью и клеями. Выделение газов из ЛОС может вызвать головную боль, раздражение глаз, раздражение дыхательных путей и внутреннее загрязнение воздуха. Зеленые стены также могут очистить воздух от плесени в интерьерах зданий, которая может вызвать астму и аллергию. Растительность в зеленых стенах может помочь смягчить эффект острова тепла и внести свой вклад в городское биоразнообразие.

Внутренние зеленые стены могут оказывать терапевтический эффект от воздействия растительности. Эстетическое ощущение и внешний вид зеленых стен являются другими примерами преимуществ, но также влияют на климат в помещении с уменьшением уровня CO2, уровня шума и снижения загрязнения воздуха. Однако для оптимального воздействия на микроклимат в помещении важно, чтобы растения в зеленой стене имели наилучшие условия для роста, как при поливе, подкормке, так и при правильном количестве света. Чтобы добиться наилучшего результата по всем вышеперечисленным направлениям, некоторые системы green wall имеют специальные и запатентованные технологии, разработанные в интересах растений.

В городских районах зеленые стены также обеспечивают акустическую защиту и снижают шум за счет поглощения звука.

Томас Пью, биогеохимик из Технологического института Карлсруэ в Германии, создал компьютерную модель зеленой стены с широким выбором растительности. Исследование показало, что зеленая стена поглощает диоксид азота и твердые частицы. В уличных каньонах, где задерживается загрязненный воздух, зеленые стены могут поглощать загрязненный воздух и очищать улицы.

Примечания 

Экологическое строительство
Садово-парковые сооружения
Интерьер
Типы садов и парков